Bornemissza János († 1527) pozsonyi főispán, kincstartó, jegyző
 Bornemissza János, Báthory István erdélyi fejedelem katonája, Bornemissza Gergely fia
 Bornemissza János († 1584) csanádi püspök
 Bornemissza János (18. sz.) Erdély alkancellárja